Norges fotbollslandslag kan avse

Norges herrlandslag i fotboll
Norges U21-herrlandslag i fotboll
Norges damlandslag i fotboll